Bud Stefanski, kanadski hokejist, * 28. april 1955, South Porcupine, Ontario, Kanada.

Stefanski je večino kariere igral v severnoameriških ligah, predvsem v ligi AHL pri klubih New Haven Nighthawks, Springfield Indians in Maine Mariners, nastopil pa je tudi na eni tekmi lige NHL za klub New York Rangers v sezoni 1977/78. V sezonah 1980/81 in 1981/82 je igral za VSV EC v avstrijski liga, kjer je v sezoni 1980/81 s klubom osvojil naslov avstrijskega prvaka.

Po končani karieri je deloval kot trener, v sezoni 1998/99 pri klubu Olimpija Hertz v slovenski ligi, ko je klub popeljal do naslova slovenskega prvaka, nato pa še v ligi OHL pri klubih Barrie Colts in Toronto St. Michael's Majors.

Pregled kariere

Hokejska kariera

|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 73/74
|
| 67
| 25
| 32
| 57
| 
| 22
| 
| 
|  
|  
|  
|  
|  
|-
| Oshawa Generals
| OHA
| 74/75
|
| 61
| 18
| 48
| 66
| 
| 35
| 
|  
|  
|  
|  
| 
| 
|-
| Port Huron Flags
| IHL
| 75/76
|
| 71
| 26
| 30
| 56
| 
| 59
| 
| 15
| 4
| 4
| 8
| 
| 16 
|-
| Port Huron Flags
| IHL
| 76/77
|
| 77
| 49
| 54
| 103
| 
| 61
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 76/77
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 77/78
|
| 79
| 27
| 37
| 64
| 
| 61
| 
| 15
| 5
| 4
| 9
| 
| 6 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 77/78
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 78/79
|
| 51
| 18
| 40
| 58
| 
| 71
| 
| 10
| 3
| 7
| 10
| 
| 21 
|-
| Tulsa Oilers
| CHL
| 79/80
|
| 71
| 19
| 44
| 63
| 
| 61
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 9 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 80/81
|
| 34
| 32
| 40
| 72
| 
| 71
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 80/81
|
| 20
| 9
| 18
| 27
| 
| 46
| 
| 4
| 0
| 1
| 1
| 
| 8 
|-
| VSV EC
| Avstrijska liga
| 81/82
|
| 38
| 32
| 64
| 96
| 
| 94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 81/82
|
| 16
| 6
| 5
| 11
| 
| 24
| 
| 4
| 2
| 1
| 3
| 
| 11 
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 82/83
|
| 80
| 30
| 40
| 70
| 
| 65
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 83/84
|
| 57
| 26
| 24
| 50
| 
| 47
| 
| 17
| 12
| 9
| 21
| 
| 16 
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 84/85
|
| 75
| 19
| 34
| 53
| 
| 67
| 
| 11
| 1
| 7
| 8
| 
| 12 
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 85/86
|
| 68
| 32
| 39
| 71
| 
| 70
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 6 
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 86/87
|
| 29
| 9
| 12
| 21
| 
| 34
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |619
| bgcolor="#7FFF00" |259
| bgcolor="#7FFF00" |397
| bgcolor="#7FFF00" |656
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |711
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |66
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |29
| bgcolor="#7FFF00" |52
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |89
|}

Trenerska kariera
  Olimpija Hertz, 1998/99
  Barrie Colts, 2001/02 - 2003/04
  Toronto St. Michael's Majors, 2004/06 - 2005/06

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1975
Hokejisti Oshawa Generals
Hokejisti Port Huron Flags
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Tulsa Oilers
Hokejisti VSV EC
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Maine Mariners
Trenerji HK Olimpija